Лецен — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Лецен — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Лецен, Луиза (1784—1870) — гувернантка, советник и компаньонка принцессы, а затем королевы Великобритании Виктории.